

Lijnden, localité de la commune d'Overbetuwe, province de Gueldre
 Lijnden, localité de la commune de Haarlemmermeer, province de la Hollande-Septentrionale